Die Virginia Slims of Houston 1976 waren ein Tennisturnier für Damen in Houston. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1976 und fand vom 12. bis 18. Januar 1076 statt.

Einzel

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1976
Tennisturnier in Houston